Джо Тёркел (, 15 июля 1927, Бруклин, Нью-Йорк, США — 27 июня 2022, Санта-Моника, США) — американский актёр кино и телевидения, наиболее известен по ролям в фильме «Бегущий по лезвию» (1982) Ридли Скотта, а также в трёх фильмах Стэнли Кубрика: «Убийство» (1956), «Тропы славы» (1957), «Сияние» (1980).

Биография 
Родился в Бруклине (Нью-Йорк, США) 15 июля 1927 года. Когда ему было шестнадцать лет, он присоединился к армии Соединенных Штатов. Во время Второй мировой войны служил в Европейском Театре Военных Действий (ETOUSA). После войны стал актёром. Начиная с 1949 года снялся в более чем 93 картинах. Его первый фильм — «Меч в пустыне». Завершил карьеру актёра в 1998 году. В некоторых фильмах в титрах указан как Джозеф Тёркел ().

В интервью 2014 года Тёркел признался, что его любимый фильм из собственной фильмографии — «Тропы славы».

Проживал в Южной Калифорнии, занимался написанием сценариев. Скончался на 95-м году жизни 27 июня 2022 года в Санта-Монике.

Фильмография 

 Меч в пустыне (1949) — солдат Хаган (в титрах не указан)
 Город за рекой (1949) — Шимми Стоктон
 Джонни-стукач (1949) — коридорный (в титрах не указан)
 Маскировка ангелов (1949) — Джонни Мэттон
 Счастиливые неудачники (1950) — Джонни Анджело
 Федерал (1950) — Джек «Чих» Нортон
 Любовь втроём (1950) — Бенни
 Саутсайд 1-1000 (1950) — Фрэнки
 Дворцы Монтесумы (1951) — моряк (в титрах не указан)
 Примкнуть штыки! (1951) — солдат (в титрах не указан)
 Со звёздами на борту (1951) — мусорщик (в титрах не указан)
 Укрыться  среди пальм (1953) — рядовой Харрис (в титрах не указан)
 Стеклянная стена (1953) — Фредди Закойла
 Скромный случай воровства (1953) — вооружённый разбойник (в титрах не указан)
 Сумасшедший (1953) — Рэй
 Даффи из Сан-Квентина (1954) — Фрэнк Робертс
 Цыганский Кольт (1954) — Чак (в титрах не указан)
 Возвращение в море (1954) — солдат (в титрах не указан)
 Человеческие джунгли (1954) — мужчина в капюшоне (в титрах не указан)
 Бамбуковая тюрьма (1954) — P.O.W. (в титрах не указан)
 2455, камера смертников (1955) — Карли (в титрах не указан)
 Мировое безумие (1955) — Пит Джонсон
 Нагая улица (1955) — Шимми
 Люси Галлант (1955) — один из друзей пилота Кейси (в титрах не указан)
 Внутри Детройта (1956) — Пит Линк
 Убийство (1956) — Тини
 Гордый и светский (1956) — пациент с картами (в титрах не указан)
 Дружеское увещевание (1956) — неудачник (в титрах не указан)
 Тени в окне (1957) — бездельник (в титрах не указан)
 Морские ведьмы (1957) — Чик
 Красавчик Джеймс (1957) — репортёр (в титрах не указан)
 Это случилось в полночь (1957) — танцор (в титрах не указан)
 Джинн Иглс (1957) — Эдди, репортёр (в титрах не указан)
 Дом чисел (1957) — осуждённый (в титрах не указан)
 Тропы славы (1957) — рядовой Пьер Арно
 Зверь в Будапеште (1958) — Мартин
 История Бонни Паркер (1958) — Чак Дарроу
 Дело против Бруклина (1958) — Хенчмен Монте
 Запрещено! (1959) — пехотинец
 Уорлок (1959) — Чет Хаггин (в титрах не указан)
 Возвращение Джетса (1959) — Хенли
 Фиолетовая банда (1959) — Эдди Олсен
 Визит на маленькую планету (1960) — Малкольм (в титрах не указан)
 Мальчик и пираты (1960) — Абу Джин
 Замученный (1960) — Ник, шантажист
 Портрет гангстера (1961) — Джо Ноэ
 Желтая канарейка (1963) — полицейский
 Джонни  Кул (1963) — хулиган (в титрах не указан)
 Саквояжники (1964) — репортёр (в титрах не указан)
 Комбат! (1965) — рядовой Климмер
 Деревня гигантов (1965) — шериф
 Король крыс (1965) — Дино
 Песчаная галька (1966) — Симан Бронсон
 Резня в день Святого Валентина (1967) — Джейк «Сальный Большой палец» Гэзик
 Крысиный патруль (1967) — капитан Брюнер
 8 дьяволов (1969) — Сэм
 Кричи! (1969) — мужчина (в титрах не указан)
 Пятеро дикарей (1970) — Пейот
 Шестьсот шестьдесят шесть (1972) — полковник Фергюсон
 Блэк Джек (1972) — Корацца
 Дикое похищение (1973) — Гарри
 Пленник второй авеню (1975) — мужчина наверху (в титрах не указан)
 Гинденбург (1975) — детектив Мур
 Обязательства (1976) — Джулс
 Какой путь вверх? (1977) — Гарри Боукрайт
 Сияние (1980) — Ллойд
 Бегущий по лезвию (1982) — доктор Элдон Тайрелл
 Сказки тёмной стороны (1985) — доктор Харма
 Тёмная сторона Луны (1990) — Пакстон Уорнер

Политические взгляды 
Называл себя «либеральным прогрессивным демократом».

Примечания

Ссылки 

Актёры по алфавиту
Киноактёры США
Актёры телевидения США
Актёры XX века